

Patronyme 

  ;
 Barthélémy Pouliot (1811-1890), marchand et homme politique québécois
 Benoît Pouliot (né en 1986), joueur canadien de hockey sur glace
 Camille Pouliot (1897-1967), médecin et homme politique québécois
 Charles-Eugène Pouliot (1856-1897), avocat et homme politique québécois
 Derrick Pouliot (né en 1994), joueur canadien de hockey sur glace
 Étienne Pouliot (1843-1883), homme politique français
 Jean-Baptiste Pouliot (1816-1888), notaire et homme politique québécois
 Jean-Baptiste Simon Pouliot (1778-1832), homme politique français
 Joseph-Camille Pouliot (1865-1935), avocat et juge québécois
 
 Marc-Antoine Pouliot (né en 1985), joueur québécois de hockey sur glace
 Mario Pouliot (né en 1963), entraîneur canadien de hockey sur glace
 Martin Pouliot (né en 1968), poèete et dramaturge québécois
 Michel Pouliot (né en 1931), homme d'affaires et aviateur québécois
 Stephen Pouliot, scénariste, producteur et réalisateur américain

Toponyme 

 Rivière Pouliot, un affluent de la rivière Chaudière (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Frampton (MRC La Nouvelle-Beauce), Saints-Anges (MRC de La Nouvelle-Beauce) et de Saint-Joseph-de-Beauce (MRC de Robert-Cliche), dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.

Autres 
 Menthe pouliot ou pouliot, une plante herbacée vivace de la famille des Lamiacées, jadis cultivée comme plante condimentaire pour ses feuilles très aromatiques